Лешем — фамилия. Известные носители:
 Лешем, Моше
 Лешем, Рон